Wegern ist der Familienname von:
 Karl Wilhelm von Wegern (1785–1850), preußischer Generalmajor

Wegern ist der Ortsname von:
 Wegern (Hunderdorf), Gemeindeteil von Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern